Charles Weiss (1779-1866), bibliothécaire français ;
 Charles Weiss (1812-1864), historien français ;
 Charles Weiss (1872-1970) peintre et dessinateur français.